Brisach peut désigner :

Toponymie 
Deux villes portent ce nom des deux côtés du Rhin :
 Neuf-Brisach, une commune française, du Haut-Rhin.
 Vieux-Brisach, une ville allemande fortifiée du pays de Bade.

Entreprise  
 Brisach est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et l'installation de cheminées et poêles à bois.